Il doppio del torneo di tennis Mordovia Cup 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Aleksej Kedrjuk e Orest Tereščuk che hanno battuto in finale Robin Haase e Dekel Valtzer 6-4, 5-7, [10-5].

Teste di serie 

 Aleksej Kedrjuk /  Orest Tereščuk (Campioni)
 Murad Inoyatov /  Denis Istomin (primo turno)

 Ivan Cerović /  Petar Popović (quarti di finale)
 Alexander Krasnorutskiy /  Aleksandr Kudrjavcev (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Mordovia Cup 2006